Харальд III (1041? — 1080) — король Дании.
 Харальд III Суровый (ок. 1015—1066) — король Норвегии (1046—1066).